Борис Давыдович (князь Дмитровский)
 Борис Давыдович (князь полоцкий)